Somowo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Somowo (Woronesch), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Woronesch, Stadtkreis Woronesch

Dörfer:
 in der Oblast Orjol:
 Somowo (Orjol, Kolpny), im Rajon Kolpny
 Somowo (Orjol, Mzensk, Karandakowo), im Rajon Mzensk, Landgemeinde Karandakowo
 Somowo (Orjol, Mzensk, Spasskoje-Lutowinowo), im Rajon Mzensk, Landgemeinde Spasskoje-Lutowinowo
 Somowo (Orjol), im Rajon Orjol
 Somowo (Orjol, Schablykino), im Rajon Schablykino
 Somowo (Orjol, Trosna), im Rajon Trosna
 in der Oblast Rjasan:
 Somowo (Rjasan)
 in der Oblast Smolensk:
 Somowo (Smolensk, Safonowo), im Rajon Safonowo
 Somowo (Smolensk, Wjasma), im Rajon Wjasma
 in der Oblast Tula:
 Somowo (Tula, Odojew), im Rajon Odojew, Landgemeinde Somowo
 Somowo (Tula, Odojew, Stojanowo), im Rajon Odojew, Landgemeinde Stojanowo
 in der Oblast Woronesch:
 Somowo (Woronesch, Ramon), im Rajon Ramon